New England steht für
 Neuengland (New England), Region in Nordamerika
 New England (Australien), Region im australischen Bundesstaat New South Wales
 New England (Südafrika)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 New England (Georgia)
 New England (North Dakota)
 New England (Stark County, Ohio)
 New England (Athens County, Ohio)
 New England (Pennsylvania)
 New England (West Virginia)

Fahrzeugmarken:
 New England (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke

Bands:
 New England (Band), ehemalige US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 New England 200
 New England Patriots, American Footballteam aus Foxborough (Massachusetts)
 New England Revolution, Fußballteam der Major League Soccer
 Neuengland (Begriffsklärung)